Джеффри Дэвид «Джефф» Фейхи () — американский актёр кино и телевидения, получивший известность как исполнитель роли Джоба Смита в фильме «Газонокосильщик» (1992) и Фрэнка Лапидуса в телесериале «Остаться в живых».

Биография 
Джеффри Дэвид Фейхи родился 29 ноября 1952 года в городе Олин, штат Нью-Йорк. Его родители ирландско-американского происхождения. Он является шестым из тринадцати братьев и сестер. Вырос в Буффало, окончил «Father Baker’s High School». В семнадцать лет ушёл из дома и путешествовал автостопом. Учился в балетной школе.

Фейхи начал выступать, выиграв стипендию для танца на конкурсе в «Joffery Ballet» в возрасте 25 лет. Выступал в театрах на всей территории Соединенных Штатов и в Великобритании. Он получил свою первую главную роль (Гэри Корелли) в популярной телеопере «One Life To Live».

В 1985 году он получил роль Тайри в фильме «Сильверадо». В 1992 году Фейхи и Пирс Броснан сыграли главные роли в фильме «Газонокосильщик», а 1995 году он исполнил главную роль в телесериале «Судебный исполнитель». С 2008 года Джефф Фейхи играет Фрэнка Лапидуса в американском драматическом сериале «Остаться в живых». Фрэнк — пилот вертолёта, но позже выясняется, что работал и пилотом самолётов. Он впервые появляется в начале четвёртого сезона и до пятого снимается как приглашённый актёр. В шестом сезоне герой Джеффа становится одним из главных героев.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Актёры телевидения США
Киноактёры США